Philippe Boucher peut désigner :
 Philippe Boucher (1941-2018), un journaliste et haut fonctionnaire français ;
 Philippe Boucher (1973-), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;